Bieg indywidualny mężczyzn na Mistrzostwach świata w biathlonie 2017 odbył się 16 lutego 2017 roku.

Zwyciężył w nim Amerykanin Lowell Bailey zdobywając pierwszy w karierze tytuł mistrzowski. Srebrny medal wywalczył Czech Ondřej Moravec, natomiast brąz Francuz Martin Fourcade.

Był to jednocześnie ostatni w sezonie bieg indywidualny panów. Małą kryształową kulę w klasyfikacji biegu zdobył brązowy medalista w tej konkurencji Martin Fourcade, która wyprzedził Antona Szypulina oraz Bailly’ego.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2017